Carl Schell (1927-2019), een Zwitsers acteur van Oostenrijks afkomst
 Cornelis Schell (1920-2003), een Nederlands operazanger
 Daniel Schell (1944), een Belgisch muzikant, gitarist, componist en wiskundige
 Harry Schell (1921-1960), een Amerikaans autocoureur
 Immy Schell (1935-1992), een Oostenrijks actrice
 Jeff Schell (1935-2003), een Vlaams moleculair bioloog
 Karl Schell (1864-1936), een Zwitsers componist, dirigent en organist
 Margarete Schell Noé (1905-1995), een Oostenrijks actrice
 Maria Schell (1926-2005), een Oostenrijks actrice
 Maximilian Schell (1930-2014), een Amerikaans-Duits acteur uit Oostenrijk
 Simone Schell (1943), een Nederlands kinderboekenschrijfster

Zie ook 
 Schell-plan, een Duits plan uit de Tweede Wereldoorlog
 Schell City, een plaats in de Amerikaanse staat Missouri